Улу:
 Улу — традиционный эскимосский женский нож.
 Улу — река в Якутии, левый приток Амги.
 Улу — село в Алданском районе Якутии.
 Улу — огласовка «И» в балийской письменности.